

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Grabin – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica 
 Grabin – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Niemodlin
 Grabin – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska
 Grabin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda 
 Grabin – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Grabin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

Niemcy 
 Grabin – polska nazwa miasta w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster

Inne 
 Grabin – dawna gmina wiejska w woj. śląskim i woj. opolskim (dzisiejsze województwo opolskie)

Osoby 
 Wasilij Grabin – radziecki konstruktor

Zobacz też 
 Grabiny